Erin peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Erin, ville de l'Ontario

États-Unis 
 Erin, ville de l'État de New York ;
 Erin, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Erin, ville du Tennessee ;
 Erin, ville du Wisconsin ;
 .

France 
 Érin, Pas-de-Calais, commune située sur la Ternoise entre Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin. Depôt du Tank Corps britannique pendant la Première Guerre mondiale.

Patronyme 
 Frédéric Erin (né en 1980), athlète français

Autres 
 Prénom féminin d'origine irlandaise, il est la version poétique du nom celte de l'Irlande « Eire » venant lui-même du nom de la déesse Ériu. Ce prénom est assez fréquent aux États-Unis.
 Nom ancien ou donné poétiquement à l'Irlande qu'on retrouve dans certaines chansons () et expressions (par exemple : Côte d'Erin) ou la "verte erin".
 (2167) Erin, astéroïde.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Culture gaélique
Homonymie de localités